Чемпіонат світу з легкої атлетики — регулярні змагання на відкритому повітрі, що проводяться Світовою легкою атлетикою.

Серед усіх легкоатлетичних змагань вважаються наступними за значущістю після легкоатлетичних дисциплін на літніх Олімпійських іграх.

Історія 

Перший чемпіонат світу з легкої атлетики був проведений в 1983 році в Гельсінкі. До цього змагання найсильніших легкоатлетів світу відбувалися лише на Олімпійських іграх, які ІААФ вважала також і чемпіонатом світу. Однак в 60-ті роки минулого століття в багатьох національних легкоатлетичних федераціях виникла ідея створити власну світову першість. І вже в 1976 на конгресі ІААФ в Пуерто-Рико таке рішення було прийняте. Стати першим містом-господарем змагань могли Штутгарт та Гельсінкі. Зрештою вибір був зроблений на користь столиці Фінляндії.

У першому чемпіонаті взяло участь 1333 спортсмени зі 153 країн. Вони розігрували медалі в 41 дисципліні. На чемпіонаті 2017 року в Лондоні на старт вийшла рекордна за всю історію чемпіонатів кількість атлетів (2036) з рекордних 205 країн (учасники з такої самої кількості країн брали участь і в чемпіонаті світу 2015 року).

Кількість (24) та перелік чоловічих дисциплін залишаються незмінними з першого чемпіонату. Водночас, жіноча програма регулярно розширювалась, з 17 дисциплін у 1983 році до 24 на сьогодні. Зокрема, на різних чемпіонатах дебютували такі види жіночих легкоатлетичних видів:
 1987 — включення спортивної ходьби на 10 км та бігу на 10000 м
 1993 — включення потрійного стрибка
 1995 — заміна бігу на 3000 м бігом на 5000 м
 1999 — включення стрибків з жердиною та метання молоту, а також подвоєння довжини дистанції спортивної ходьби з 10 до 20 км
 2005 — включення бігу на 3000 м з перешкодами
 2017 — включення спортивної ходьби на 50 км.

Крім того, в чоловічій програмі змагань присутні біг на 110 м з бар'єрами та десятиборство. В той час як у жінок змагаються на дистанції 100 м з бар'єрами та в семиборстві відповідно.

На світовій першості-2019 у Досі вперше в історії чемпіонатів світу були визначені переможці у змішаній естафеті 4×400 метрів, де кожна естафетна команда складалась із двох чоловіків та двох жінок.

Чемпіонати 

До першого чемпіонату світу 1983 року в Гельсінкі, в роки проведення літніх Олімпійських ігор ІААФ двічі організовувала чемпіонати світу з окремих дисциплін, які не увійшли до олімпійських програм відповідних років:
 1976 — спортивна ходьба на 50 км (чоловіки);
 1980 — біг на 3000 м та на 400 м з бар'єрами (жінки).

У таблиці нижче наведені показники відносно країн та атлетів, які фактично взяли участь у чемпіонатах (тобто без урахування заявлених атлетів, які не брали участі у змаганнях).

Медальний залік 

 Інформація наведена по чемпіонат-2019 включно.
 Колишні країни позначені курсивом.

Мультимедалісти 

Інформація нижче наведена по чемпіонат світу-2019 включно відносно спортсменів, які вибороли 6 або більше медалей.

Чоловіки

Жінки

Спортсмени з найбільшою кількістю участей 

Нижче перелічені спортсмени, які брали участь на 9 або більше чемпіонатах світу за період включно по чемпіонат-2019.

Чоловіки

Жінки

Див. також 

 Україна на чемпіонатах світу з легкої атлетики
 Чемпіонат Європи з легкої атлетики
 Чемпіонат України з легкої атлетики
 Чемпіонат СРСР з легкої атлетики
 Паралімпійський чемпіонат світу з легкої атлетики

Примітки

Джерела 

 Сторінка змагань на сайті Світової легкої атлетики 
  

Чемпіонати світу з легкої атлетики
Легка атлетика